Cebus olivaceus és una espècie de mico de la família Cebidae que viu al Brasil, Guaiana, Guaiana Francesa, Surinam i Veneçuela.

Referències

Enllaços externs 

 Informació sobre aquest mico a l'Animal Diversity Web. 

Cebus